Libert désigne plusieurs saints chrétiens :

 Libert († 583), initialement "Leobardus", francisé en Léobard, puis Liberd ou Libert, auvergnat, reclus au monastère de Marmoutier près de Tours ; fêté localement le  en Orient et le  en Occident.
 Libert ou Liébert de Cambrai (V. 1010-1076), évêque de Cambrai, construisit l'abbaye du Saint-Sépulcre qui devint la cathédrale Notre-Dame-de-Grâce de Cambrai ; fêté le .

Une ancienne église du  à Tours est dédiée à ce saint : chapelle Saint-Libert

Références